Mochlonyx är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Friedrich Hermann Loew 1844. Mochlonyx ingår i familjen tofsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tofsmyggor
Mochlonyx